Led Zeppelin II е втори студиен албум на британската рок група „Лед Зепелин“. Албумът излиза девет месеца след Led Zeppelin и съдържа девет авторски композиции на групата, записани в различни студиа в Англия и САЩ. По това време групата пътува на концертни турнета в Европа и Северна Америка. Всяка една от песните е записана в различно студио и накрая албума е миксиран в „Атлантик Рекърдс“ в Ню Йорк с участието на тон-режисьора Едуйн Крамър.

Част от песните в стил блус – „Whole Lotta Love“, „Heartbreaker“, „The Lemon Song“ и „Bring It on Home“ стават водещи стандарти в хардрок и хевиметъл музиката впоследствие. Друга част от композициите – „What Is And What Should Never Be“, „Ramble On“ и баладата „Thank You“ с участието на акустичната китара на Пейдж и с тайнствените и мистериозни текстове на Плант могат да се категоризират като фолк.

Песни

Състав 
 Джими Пейдж – електрическа китара, акустична китара, хавайска китара, задни вокали
 Робърт Плант – вокали, хармоника
 Джон Пол Джоунс – бас китара, орган, кийборд, задни вокали
 Джон Бонъм – барабани, тимпан, задни вокали

Персонал 
 Джими Пейдж – продуцент
 Еди Крамър – тон режисьор, миксинг
 Питър Грант – административен продуцент
 Бари Даймънт – дигитален ремастеринг
 Дейвид Джунипър – обложка

Вижте също 
 Лед Зепелин
 Led Zeppelin
 Led Zeppelin III
 Led Zeppelin IV

Външни препратки 
 Album lyrics

Албуми на Лед Зепелин
Музикални албуми от 1969 година